Porte des Lilas (knooppunt), en van de toegangspunten tot de stad Parijs, de Portes de Paris
Porte des Lilas (metrostation), een station van de metro in Parijs langs metrolijnen 3bis en 11
Porte des Lilas (film), een Franse dramafilm uit 1957 onder regie van René Clair.